Monarques:
 Agron de Lídia, rei de Lídia, regne hel·lenitzat de l'oest de l'Àsia Menor.
 Agron d'Il·líria, rei d'Il·líria, província romana i regne de la costa oriental de la mar Adriàtica.